Луис Леон: Леон, Луис де (1528—1591) — испанский поэт, писатель, переводчик.
 Леон, Луис Фернандо (род. 1993) — эквадорский футболист.